Dipalta är ett släkte av tvåvingar. Dipalta ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svävflugor
Dipalta